Ermengarde namuri grófné
 Beaumont-i Ermengarde, I. Vilmos skót király felesége
 Hesbaye-i Ermengarde, I. (Jámbor) Lajos római császár felesége
 Tours-i Ermengarde, I. Lothár római császár felesége